Il doppio del torneo di tennis Podebradka Cup 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori František Čermák e Ota Fukárek che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Leoš Friedl 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (finale)

 Petr Kovačka /  Pavel Kudrnáč (primo turno)
 František Čermák /  Ota Fukárek (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Podebradka Cup 2000